Kelen Béla (1870–1946) röntgenológus, egyetemi tanár
 Kelen Béla (1920–1994)  politikus, lapszerkesztő, újságíró